Puttenhausen ist der Name folgender Orte:

 Puttenhausen (Mainburg), Ortsteil von Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Puttenhausen (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft von Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich